

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rozłazino – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Łęczyce
 Rozłazino – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo